Umbaúba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Umbaúba (ort), Sergipe, 
 Embaúba (ort), São Paulo, 
 Umbaúba (kommun), Sergipe, 

Robotskapade Brasilienförgreningar